Лозичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Лозичи — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Лозичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.